Шанавазов — фамилия; имеет женскую форму Шанавазова.
 Шанавазов, Даниял Гасанагаевич (1905-1958) — советский политэкономист, ректор ДГПИ (1931—1933);
 Шанавазов, Нурмагомед Магомедсаидович (род. 1965) — советский боксёр, призёр Олимпийских игр 1988 года;